Glass Mountain ist der Name mehrerer Berge in den Vereinigten Staaten:

 Glass Mountain (Mono County, Kalifornien)
 Glass Mountain (Napa County, Kalifornien)
 Glass Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)
 Glass Mountain (Oregon)
 Glass Mountain (Utah), auch Glass Mountains

mit ähnlichem Namen:
 Glass Mountain Ridge, in Kalifornien
 Glass Face Mountain, in Maine
 Looking Glass Mountain, in Tennessee

Siehe auch:
 Glass Mountains
 Der gläserne Berg